Lindach ist ein Ortsname:
 Lindach am Burgerfeld, Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lindach (Aiglsbach), Ortsteil der Gemeinde Aiglsbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Lindach (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lindach (Anzing), Ortsteil der Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Lindach (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Lindach (Buchhofen), Ortsteil der Gemeinde Buchhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Lindach (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Lindach (Dinkelscherben), Ortsteil des Marktes Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern
 Lindach (Eberbach), Ortsteil der Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Lindach (Egmating), Ortsteil der Gemeinde Egmating, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Lindach (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lindach (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Lindach (Fürstenfeldbruck), Ortsteil der Stadt Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Lindach (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Lindach (Heiligenstadt in Oberfranken), Ortsteil des Marktes Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg, Bayern
 Lindach (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Lindach (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern
 Lindach (Kolitzheim), Ortsteil der Gemeinde Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Lindach (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lindach (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Lindach (Manching), Ortsteil des Marktes Manching, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Lindach (Mehring), Ortsteil der Gemeinde Mehring, Landkreis Altötting, Bayern
 Lindach (Nordrach), Ortsteil der Gemeinde Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lindach (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lindach (Petershausen), Ortsteil der Gemeinde Petershausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Lindach (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Lindach (Reisbach), Ortsteil der Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lindach (Rügland), Ortsteil der Gemeinde Rügland, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lindach (Schierling), Ortsteil des Marktes Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Lindach (Schwabhausen), Ortsteil der Gemeinde Schwabhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Lindach (Schwäbisch Gmünd), Ortsteil der Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lindach (Schwäbisch Hall), Stadtviertel in der Südlichen Kernstadt von Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lindach (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lindach (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Lindach (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lindach (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lindach (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Lindach (Waldkraiburg), Ortsteil der Stadt Waldkraiburg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lindach (Gemeinde Alberndorf), Ortschaft der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Lindach (Gemeinde Allhaming), Ortschaft der Gemeinde Allhaming, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Lindach (Gemeinde Braunau), Ortschaft von Braunau am Inn, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Lindach (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft der Gemeinde Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Lindach (Gemeinde Laakirchen), Katastralgemeinde von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Lindach ist ein Gewässername und Bestandteil von solchen:
 Lindach (Großer Goldersbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Großen Goldersbachs (rechter Oberlauf des Goldersbachs) im Schönbuch nahe Hildrizhausen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Lindach (Lauter), linker Zufluss der Lenninger Lauter in Kirchheim unter Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Lindach (Mohrbach), rechter Zufluss des Mohrbachs (zum Seebach) bei Hannberg, Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

 Lindacher Bach, rechter Zufluss der Paar bei Englmannszell, Markt Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Lindachsbach, rechter Auengraben zur Rauhen Ebrach bei Oberneuses, Gemeinde Schönbrunn im Steigerwald, Landkreis Bamberg, Bayern; mit dem Lindachbächlein als Oberlauf
 Lindachbächlein, Waldbach-Oberlauf des Lindachsbachs bis gegenüber Zettmannsdorf, Gemeinde Schönbrunn im Steigerwald, Landkreis Bamberg, Bayern
 Lindacher See, Baggersee bei Lindach, Markt Manching, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Lindach ist der Name von Schutzgebieten:
 Lindach (Bannwald), Schutzgebiet im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lindach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Lindach steht außerdem für:
 Lindach (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Bamberg, Bayern
 Schloss Lindach, bei Lindach, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lindbach
 Lindich
 Lintach